Stazione di Kanda – stazione ferroviaria di Tokyo, in Giappone
 Stazione di Kanda – stazione ferroviaria di Kanda, in Giappone